Andreas Oberleitner ist der Name der Brüder:

* Andreas Oberleitner (Musiker) (1786–1838), österreichischer Musiker, Komponist und Beamter
 Andreas Oberleitner (Orientalist) (1789–1832), eigentlich Franz Xaver Oberleitner, österreichischer Benediktiner und Orientalist